Посядалы () — деревня в Польше, расположенная в гмине Цеглов Миньском повета Мазовецкого воеводстве. Находится примерно в 14 км к юго-востоку от Минска Мазовецкого и в 51 км к востоку от Варшавы.

В 1975—1998 годах административно принадлежала к Седлецкому воеводству.

Деревня духовенства упоминается во второй половине XVI века в Гарволинском повете Черской земли Мазовецкого воеводства.

По данным переписи населения и жилищного фонда 2011 года, население деревни Посядалы составляет 335 человек.

Галерея

Примечания 

 Wieś Posiadały w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2017-04-19] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 ↑ GUS: Ludność — struktura według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r.. [dostęp 2019-06-03].
 ↑ Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych, Poczta Polska S.A., październik 2013, s. 956 [dostęp 2020-12-23] [zarchiwizowane z adresu 2014-02-22].
 ↑ Skocz do: a b Rozporządzenie w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200)
 ↑ Skocz do: a b GUS. Wyszukiwarka TERYT
 ↑ Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku ; Cz.1, Mapa, plany, Warszawa 1973, k. 4.

Ссылки 
 Posiadały, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VIII: Perepiatycha — Pożajście, Warszawa 1887, s. 843.

Населённые пункты Мазовецкого воеводства